W 1970 roku Szwajcar Peter Sauber założył zespół wyścigowy Sauber. Po nieudanych przeróbkach starego Volkswagena Typ 1 wybudował on samochód wyścigowy, który nazwał Sauber C1 i wygrał nim mistrzostwa Szwajcarii w wyścigach górskich w 1970 roku. W późniejszych latach zespół zaczął budowę kolejnych samochodów sportowych, a w 1985 roku rozpoczął współpracę z Mercedesem.

W 1989 roku, dzięki wcześniejszym sukcesom, Sauber stał się fabrycznym zespołem Mercedesa. W tym samym roku zespół odniósł podwójne zwycięstwo w wyścigu 24h Le Mans, a dwa lata później, w czerwcu 1991 roku, jego dyrektorem technicznym został Harvey Postlethwaite, zaś Peter Sauber rozpoczął starania mające na celu debiut w Formule 1. W grudniu tego samego roku Mercedes anulował projekt, jednak nadal kontynuował finansowe wspieranie Saubera. Zespół zadebiutował w Formule 1 w 1993 roku modelem C12, korzystając z silników Ilmor, które – pod szyldem Mercedes – napędzały samochody zespołu także w sezonie 1994. Mercedes po 1994 roku odszedł do McLarena, a Sauber w latach 1995–1996 korzystał z silników Forda. W 1995 roku zdobył pierwsze podium w Formule 1, kiedy to trzecie miejsce w Grand Prix Włoch zajął Heinz-Harald Frentzen. Również w 1995 roku większość udziałów sprzedano właścicielowi koncernu Red Bull, Dietrichowi Mateschitzowi. Od 1997 roku wskutek umowy z Petronasem Sauber korzystał ze starych silników Ferrari. Po rozczarowujących sezonach 1999–2000 Peter Sauber zatrudnił niedoświadczonych kierowców: Nicka Heidfelda i Kimiego Räikkönena, co wywołało sprzeciw Mateschitza, który jesienią 2001 roku odsprzedał udziały Szwajcarowi. Sauber rywalizował do 2005 roku, kiedy to BMW wykupiło 80% udziałów zespołu, przekształcając go w BMW Sauber. BMW wycofało się z Formuły 1 po sezonie 2009, po czym odsprzedało zespół Peterowi Sauberowi. Mimo to wskutek ograniczeń wynikających z porozumienia Concorde w 2010 roku zespół nadal startował jako BMW Sauber. Dopiero od sezonu 2011 oficjalną nazwą konstruktora był „Sauber”. Po sezonie 2018 Sauber został przekształcony w Alfa Romeo Racing.

Wyniki 
Pierwsze punkty w Formule 1 Sauber zdobył w swoim debiucie w 1993 roku, kiedy to JJ Lehto zajął piąte miejsce w Grand Prix RPA. W Grand Prix Włoch 1995 Heinz-Harald Frentzen zapewnił zespołowi pierwsze podium. Najlepszym rezultatem kierowcy Saubera jest drugie miejsce Sergio Péreza w Grand Prix Malezji 2012 i Grand Prix Włoch 2012. Ponadto kierowcy zespołu dwukrotnie ustalili najszybsze okrążenie. Najwyższą pozycją Saubera w klasyfikacji generalnej było czwarte miejsce w 2001 roku, a najniższą – dziesiąte w sezonie 2014. Najwięcej punktów (126) Sauber zdobył w sezonie 2012. W sezonie 2014 nie zdobył jednak ani punktu.

W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Sauberze.

Podsumowanie

Statystyki 
Źródła: Stats F1, ChicaneF1

Informacje techniczne 
Źródła: All Formula One Info, ChicaneF1, Wyprzedź Mnie!W roku 1993 saubery były napędzane przez silniki Ilmor (pod nazwą Sauber), natomiast w sezonie 1994 – przez jednostki Mercedesa. W latach 1995–1996 samochody te ścigały się, używając silników Forda, po czym w latach 1997–2005 stosowano jednostki Ferrari z poprzedniego roku pod nazwą Petronas. Od sezonu 2011 dostawcą silników jest Ferrari. W latach 1993–1998 dostawcą ogumienia był Goodyear, a w latach 1999–2004 – Bridgestone. W roku 2005 opony dostarczał Michelin, a w latach 2011–2018 – Pirelli.

Kierowcy 
Źródło: ChicaneF1Najwięcej wyścigów dla Saubera przejechał Marcus Ericsson – 80. Heinz-Harald Frentzen zaliczył 64 wyścigi, a 52 – Felipe Massa.

|}

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sauber
Strony przeglądowe – sport
Sauber